Тако Окерси (, более известен под мононимом Taco, род. 21 июля 1955 года в Джакарте, Индонезия) — нидерландский эстрадный певец.

Биография, творчество 
Тако Окерси родился 21 июля 1955 г.  Детство провёл в Нидерландах, США, Сингапуре, Люксембурге, Бельгии и Германии — его семья часто переезжала с места на место. Посещал Международную школу Америки в Брюсселе и окончил её в 1973 году. Учился в актёрской школе в Гамбурге (Германия), исполнял ведущие роли в многочисленных постановках школы. 
С 1975 года начались его первые профессиональные театральные выступления в Гамбурге. 
В 1979 году основал свою первую группу Taco’s Bizz, с которой гастролировал по всей Германии.

В сентябре 1982 года записал композицию Ирвинга Берлина «Puttin’ On the Ritz» (первоначально ставшую известной в исполнении классика жанра Фреда Астера). Спустя год сингл попал в американские поп-чарты, и в июле 1983 года добрался до Тор10, заняв 4-е место.

В 1983—1984 годах гастролировал по всей Европе. Альбом After Eight (1982) был выпущен более чем в 40 странах, получил золотой и платиновый диски в Скандинавии и Канаде, а также золото за более одного миллиона копий, проданных в Соединенных Штатах, многочисленные европейские награды; 
совершил первый тур по США с американскими музыкантами.

В 1984 году выпустил альбом Let’s Face The Music, совершил тур по всей Японии, стал победителем Best Singer Award на Токийском музыкальном фестивале с песней «Sayonara». 
Написал текст и спел заглавную песню «Beware Of The Winners» для фильма «». 
Затем были выпущены альбомы Swing Classics (1985), Tell Me That You Like It (1986), Got To Be Your Lover (1987), сингл «Tico Tico» (1992). 
В 1993 г. начал новый трёхъязычный музыкальный проект Тaron Х. 
С 1994 по 1996 г. исполнял ведущую роль в самом продолжительном берлинском мюзикле «Shakespeare Rock N Roll».

В 2000—2010 гг. выпустил диск Soul Brothers с Джеффом Харрисоном. 
Много работает как сценарист. Ведёт непрерывную работу как гала-художник с Moonlight Affair и Brooklyn Bridge, The Band. 
В 2009 г. выступал в России на международном фестивале Дискотека 80-х, в телепрограммах «Оливье-Шоу 2010» и Достояние Республики. 

Новая программа «Swing & Soul» с группой «Count 8».

Дискография

Студийные альбомы 
 1982 —  (RCA Records) 
 1984 — Let’s Face the Music (RCA Records)
 1985 — Swing Classics: In the Mood of Glenn Miller (Polydor Records)
 1986 — Tell Me That You Like It (Polydor Records)
 1987 — Taco (Perle Records)
 1989 — 4 (Perle Records)
 2011 — Timeless Love (DingDing Music)

Сборники 
 1991 — Puttin' on the Ritz — Best of Taco (BMG)
 2000 — Best of Taco (BMG)
2000 BMG International
 «Puttin' on the Ritz»
 «Cheek to Cheek»
 «Beautiful Sailor»
 «Where Did Our Love Go»
 «After Eight»
 «Heartbreak City»
 «Chain Reaction»
 «Nice Weather»
 «Night and Day»
 «Mas Que Nada»
 «If Swing Goes, I Go Too»
 «I’m Sentimental (Je pense à toi)»
 «Tellin' Everybody»
 «La vie en Rose»
 «Running for Love»
 «Singin' in the Rain»

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Дискография на Discogs.com 
 
 Тексты песен на Metrolyrics.com 

Певцы и певицы Нидерландов
Исполнители Polydor Records
Исполнители RCA Records